Datsun 160 ist die Typenbezeichnung mehrerer Fahrzeuge:

 Datsun 160B
 Datsun 160J
 Datsun 160Y